Торрихо-дель-Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 43,97 км². Население — 539 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля